Scottish Masters 2002 (также известен как Regal Scottish Masters 2002 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 24 по 29 сентября 2002 года в Глазго (Шотландия). Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Джона Хиггинса, со счётом 9:4.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Пол Хантер 5:3 Мэттью Стивенс  
 Стивен Хендри 5:0 Марк Кинг  
 Стивен Ли 5:1 Дрю Хенри  
 Джимми Уайт 5:4 Кен Доэрти

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

2002 год в снукере
Scottish Masters